Rengong ist:
ein Pseudonym des chinesischen Reformers Liang Qichao;
die Gemeinde Rengong (仁宫乡) im Kreis Qingtian, Provinz Zhejiang, siehe Rengong.